

Architettura 
 Centrale Montemartini – centrale termoelettrica di Roma dismessa e adibita a museo
 Palazzo Montemartini – palazzo neoclassico di Roma adibito ad albergo di lusso

Persone 
 Giovanni Montemartini – politico e docente universitario italiano
 Luigi Montemartini – botanico, politico e accademico italiano